Tietz:
 Hermann Tietz (1837–1907), tysk affärsman
 Oscar Tietz (1858–1923), tysk affärsman
 Hertie, tidigare tysk affärskedja
 Johann Daniel Tietz, se Johann Daniel Titius (1729–1796), preussisk astronom, fysiker och biolog
 Leonhard Tietz (1849–1914), tysk affärsman
 Marion Tietz (född 1952), östtysk handbollsspelare

Se även 
 Tietze
 Dietze

Lågtyska efternamn
Tyska efternamn
Judiska efternamn